Personen met de achternaam Bobbi
Matteo Bobbi (1978), een Italiaans autocoureur
 De voornaam Bobbi
 een serie kinderboeken van Monica Maas over een gelijknamige speelgoedbeer, die ook zijn verfilmd.

Zie ook 
 Bobbie (doorverwijspagina)
 Bobby (doorverwijspagina)